Pogány György (1815–1900)  Hunyad és Alsó-Fehér vármegye főispánja
 Pogány György (1882–1924) operaénekes (tenor)
 Pogány György (1952–) könyvtáros, bibliográfus
 Pogány György (1952–) színész